Born to Run kan henvise til

 Born to Run - et album fra 1975 med Bruce Springsteen
 Born to Run (sang) - titelnummeret på albummet

 Born to Run (Lost) - et afsnit i tv-serien Lost